Ке́рри Э́йнарсон (; урождённая Ке́рри Флетт, ; ) — канадская кёрлингистка.

Трёхкратный .

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (, , ), серебро ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2018), бронза (2016).
 : серебро ().
 : золото ().
 Команда «всех звёзд» () чемпионата Канады среди женщин: ,  (позиция «четвёртого»).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем. Муж, Кайл Эйнарсон () — тоже кёрлингист, играет с Керри в одной команде по кёрлингу среди смешанных команд, они выступали на  от провинции Манитоба. У них двое детей.

Работает в компании Betel Home Foundation Rehabilitation Aide.

Примечания

Ссылки 
 Kerri Einarson - Curling Canada Stats Archive
 Страница команды Керри Эйнарсон (Team Kerri Einarson) на сайте Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу